Cratere Richards – cratere lunare
Cratere Richards – cratere su Venere